|-
| 113301 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113302 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113303 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113304 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113305 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113306 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113307 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113308 - || || 11 de setembre, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 113309 - || || 11 de setembre, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 113310 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113311 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113312 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113313 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113314 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113315 - || || 12 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113316 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113317 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113318 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113319 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113320 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113321 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113322 - || || 14 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113323 - || || 14 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113324 - || || 14 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113325 - || || 14 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113326 - || || 14 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113327 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113328 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113329 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113330 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113331 - || || 14 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113332 - || || 14 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113333 Tyler || || 13 de setembre, 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 113334 - || || 12 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113335 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113336 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113337 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113338 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113339 - || || 13 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113340 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113341 - || || 15 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113342 - || || 15 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113343 - || || 13 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113344 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113345 - || || 14 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113346 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113347 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113348 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113349 - || || 15 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113350 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113351 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113352 - || || 14 de setembre, 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| 113353 - || || 9 de setembre, 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| 113354 - || || 1 de setembre, 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| 113355 Gessler || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113356 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113357 - || || 1 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113358 - || || 1 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113359 - || || 1 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113360 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113361 - || || 26 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113362 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113363 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113364 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113365 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113366 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113367 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113368 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113369 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113370 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113371 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113372 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113373 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113374 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113375 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113376 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113377 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113378 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113379 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113380 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113381 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113382 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113383 - || || 27 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113384 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113385 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113386 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113387 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113388 Davidmartinez || || 28 de setembre, 2002 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 113389 - || || 28 de setembre, 2002 || Ondřejov || Ondřejov Observatory
|-
| 113390 Helvetia || || 29 de setembre, 2002 || Winterthur || M. Griesser
|-
| 113391 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113392 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113393 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113394 Niebur || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113395 Curtniebur || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113396 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113397 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113398 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113399 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113400 - || || 26 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
3